Арангурен ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 40,60 км². Население — 5762 человека (на 2005 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de estadística de Navarra 
 Infraestuctura de Datos Espaciales de Navarra 
 Ayuntamiento del Valle de Aranguren 

Муниципалитеты Наварры